Капелле-ан-дер-Ейсел — східні передмістя Роттердама, Нідерланди
 Донн Ейсел (1930 — 1987) — пілот ВПС США, пізніше астронавт НАСА
 Ейсел (долина) — долина в східній частині муніципалітету Апелдорн, Нідерланди